Сан-Франсиско-де-лос-Ромо:
 Сан-Франсиско-де-лос-Ромо — город в мексиканском штате Агуаскальентес.
 Сан-Франсиско-де-лос-Ромо — муниципалитет в Мексике, входит в штат Агуаскальентес.